Agustín Arias, más conocido como Tito Arias o el TiTo en el mundo artístico de la música es un cantautor Argentino intérprete del conocido single Latidos junto HR y Joshua, Nació el 15 de febrero de 2000 en la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Actualmente vive en Buenos Aires con su Familia. También es un conocido socio de la Vaina Loca Agroup donde milita desde mediados de agosto del 2018. 
A fines del 2018 comenzó a ser jugador e-sports de fifa en Baja California, Tijuana donde actualmente sigue ejerciendo dicho trabajo.

En el 2018 fue uno de los fundadores junto a su compañero y socio, Kevin Carranza, quien junto a él empezó el proyecto de lo que hoy es la competencia de fútbol más aclamada, la Pechacho.

En el 2020 se lanzó al mundo musical llamado como TiTo, de la mano de Evs Music interpretó sus temas más populares "Latidos" con el HR y Mr. Joshua ambos artistas de México. también junto a ellos realizó la canción "Par de Botellas".

Vida personal 
Arias es fanático de la música y trabajó en la tienda de Música de Buenos Aires.
 
Agustín comenzó a asistir a la Universidad de Buenos Aires en 2018, después de aplazarlo durante un año.
Inicialmente interesado en estudiar producción de cine y televisión, decidió inscribirse en la Escuela Gallatin de Estudio Individualizado, en busca de las humanidades y, en particular, de la filosofía.